Die Czech Hockey Games 2019 (auch Carlson Hockey Games) waren seit 1994 die 23. Austragung des in Tschechien stattfindenden gleichnamigen Eishockeyturniers. Das Turnier war Teil der Saison 2018/19 der Euro Hockey Tour, bei welcher sich die Nationalmannschaften Finnlands, Schwedens, Russlands und Tschechiens messen.

Das Turnier der Saison 2018/19 fand vom 1. bis 5. Mai in der tschechischen Stadt Brünn und in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt.

Turnierverlauf 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen

Statistik

Beste Scorer 
Quelle: swehockey.se; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: swehockey.se; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Weblinks 
 Czech Hockey Games 2019 bei hockeyarchives.info
 Czech Hockey Games 2019 bei stats.swehockey.se
 Czech Hockey Games 2019 bei eht.cz

Einzelnachweise 

Eishockeyveranstaltung 2019
Euro Hockey Tour
Eishockeywettbewerb in Brünn
Eishockeywettbewerb in Stockholm